Koninklijke Volker Wessels Stevin, Nederlandse grond- en wegenbouwer. 
KWS (band)
KWS Alken, Belgische voetbalclub
Koolwaterstof, een begrip in de chemie
Koninklijke Watersportvereniging Sneek
Kenya Wildlife Service, een Keniaanse gouvernementele natuurbeschermingsorganisatie